Pillitteri est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Gary Pillitteri (né en 1936), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1940), homme politique et critique de film italien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien